Восточная Англия () — регион на востоке Англии. Включает шесть церемониальных графств, а также несколько унитарных и муниципальных районов. Административный центр — Кембридж. Крупнейший город — Лутон (185 тысяч человек).

География 
Регион Восточная Англия занимает территорию 19 120 км² (2-е место среди регионов), омывается с востока Северным морем, граничит на юго-западе с регионами Юго-Восточная Англия и Большой Лондон, на северо-западе с регионом Ист-Мидлендс.

История 
До создания Восточной Англии (East of England) на данной территории существовал регион East Anglia, который был меньше по площади и не включал в себя Эссекс, Хартфордшир и Бедфордшир, входившие в Юго-Восточный регион.

Городские агломерации 
В Восточной Англии полностью расположены 10 крупных городских агломераций с населением более 100 тысяч человек, а также часть городской агломерации Большой Лондон (по данным 2001 года, в порядке убывания численности населения):

 Большой Лондон (городская агломерация) (часть, более 300 тысяч человек в Восточной Англии)
 Саутенд (городская агломерация) 269 415
 Лутон/Данстебел 236 318
 Норидж (городская агломерация) 194 839
 Ипсуич (городская агломерация) 141 658
 Питерборо 136 292
 Кембридж (городская агломерация) 131 465
 Сент-Олбанс/Хэтфилд 114 710
 Колчестер 104 390
 Бедфорд/Кемпстон 101 928
 Базилдон/Норт Бенфлит 101 492

Демография 
На территории региона Восточная Англия по данным 2012 года проживает 5 907 300 человек (четвёртое место среди регионов), при средней плотности населения 308,96 чел./км².

Политика 
Ассоциация местного самоуправления Восточной Англии (EEGA) создана в апреле 2010 года и взяла на себя большинство функций бывшей Региональной Ассамблеи Восточной Англии (East of England Regional Assembly). Ассоциация состоит из членов 52 местных советов, входящих в регион Восточная Англия.

Агентство по развитию Восточной Англии (EEDA) работает с апреля 1999 года, основная цель агентства — развитие экономики региона Восточная Англия. Правление агентства состоит из 13 членов, представителей бизнеса, политики и образования Восточной Англии.

Административное деление 
Регион Восточная Англия включает в себя одиннадцать политически независимых друг от друга административных единиц — шесть унитарных единиц (Бедфорд, Лутон, Питерборо, Саутенд-он-Си, Таррок и Центральный Бедфордшир) и пять неметропольных графств (Кембриджшир, Норфолк, Саффолк, Хартфордшир и Эссекс). Неметропольные графства и унитарные единицы объединены в шесть церемониальных графств — Бедфордшир, Кембриджшир, Норфолк, Саффолк, Хартфордшир и Эссекс, для обеспечения ими церемониальных функций. Пять неметропольных графств региона, в свою очередь, делятся на 41 неметропольный район. Унитарные единицы разделения на районы не имеют.

† — на карте под номером 6 показано бывшее неметропольное графство Бедфордшир, разделенное в 2009 году на две унитарные единицы Бедфорд и Центральный Бедфордшир

Статус сити 

В регионе Восточная Англия расположены пять из 50 административных единиц Англии, имеющих статус «сити»:
 Или является центром Епархии Или (диоцез, Diocese of Ely) образованной в 1109 году. Илийский Сити имеет свой местный совет и возглавляется Мэром Или
 Кембридж получил право иметь местный совет и возглавляться Мэром Кембриджа в 1207 году, во времена правления короля Англии Иоанна Безземельного, когда была выпущена соответствующая королевская грамота. Первым записанным мэром в 1213 году был Хёрви Фитцюстэйс (Hervey Fitzeustace)
 Норидж имел право возглавляться мэром с 1403 по 1835 год, в 1909 году эта привилегия была возвращена городу королём Эдуардом VII, и должность мэра стала называться Лорд-Мэр Нориджа. Норвич является центром Епархии Норвич (диоцез, Anglican Diocese of Norwich).
 Питерборо стал центром Епархии Питерборо (диоцез, Diocese of Ely) в 1541 году, имеет орган самоуправления и избирает Мэра Питерборо сроком на один год.
 Сент Олбанский Сити с центром в городе Сент-Олбанс кроме того Сент-Олбанс является центром Епархии Сент-Олбанса (диоцез, Diocese of St Albans).

Экономика 
В регионе Уэст-Мидлендс находятся штаб-квартиры и производственные мощности компаний, выпускающих автомобили под марками «Lotus» и «Vauxhall».

Лотус Карс 

В Хетоне, близ города Уиндэм, графство Норфолк расположена штаб-квартира и один из заводов компании Лотус Карс, производителя спортивных и гоночных машин.

Воксхолл Моторс 
В городе Лутон, графство Бедфордшир находится штаб-квартира и один из заводов компании Vauxhall Motors — крупнейшего работодателя со штатом в 35 000 сотрудников, подразделение компании Дженерал Моторс. Завод компании Воксхолл в Лутоне является местом работы для 1171 сотрудника и в две смены производит 67 000 коммерческих автомобилей в год.

Спорт 
Один из двадцати профессиональных футбольных клубов, выступающих в сезоне 2012/2013 в Английской футбольной Премьер-лиге базируется в регионе Восточная Англия:
 Норвич Сити
Три из двадцати четырех профессиональных футбольных клубов, выступающих в сезоне 2012/2013 в Чемпионате Футбольной лиги :
 Ипсвич Таун
 Питерборо Юнайтед
 Уотфорд
Два из двадцати четырех клубов, выступающих в Первой Футбольной лиге:
 Колчестер Юнайтед
 Стивенидж
Один из двадцати четырех клубов, выступающих во Второй Футбольной лиге Англии:
 Саутенд Юнайтед
Три из двадцати четырех профессиональных или полупрофессиональных клубов Национальной Конференции:
 Брейнтри Таун
 Кембридж Юнайтед
 Лутон Таун
Два из двадцати двух клубов, выступающих в Северной Конференции:
 Бишоп-Стортфорд
 Хистон
Три из двадцати двух клубов, выступающих в  Южной Конференции:
 Биллерики Таун
 Борхэм Вуд
 Челмсфорд Сити

Достопримечательности 
Кэмбридж – очень знаменитый университетский городок.

Примечания

Ссылки 
 
  — GO-East
  — EEDA
 East of England Local Government Association — EEGA
 

Регионы Англии